Koelman ist der Familienname folgender Personen:

Johan Philip Koelman (1818–1893), niederländischer Porträt- und Genremaler, Lithograf und Bildhauer
Rudolf Koelman (* 1959), niederländischer Violinist und Hochschullehrer